Samsung SGH-P207 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Pantech GB210
 Samsung SGH-E340
 Pantech GB200
 AMOI F8
 Motorola V872

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

P